Klaksvík peut désigner :
 une ville des îles Féroé ;
 une commune dont la ville de Klaksvík est le chef-lieu.

Homonymie de toponyme